Tavda (stad), een stad in de Russische oblast Sverdlovsk
Tavda (rivier), een rvier in de Russische oblasten Sverdlovsk en Tjoemen